Гері Плеєр — гравець у гольф.
 Плеєр — програвач, пристрій для звуко- або відео- відтворення записів, як цифрових так і інших.